Stati Uniti d'America
 Shorewood – villaggio della Contea di Will, Illinois
 Shorewood – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Shorewood – villaggio della Contea di Milwaukee, Wisconsin